Gedongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gedongan (administrativ by i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Gedongan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Gedongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 110,78), Jawa Tengah, 
 Desa Gedongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 110,77), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar